Anna Dement'eva – ex ginnasta russa
 Elena Dement'eva – allenatrice di tennis ed ex tennista russa
 Elizaveta Dement'eva – ex canoista sovietica